Тардьё () — французская фамилия.

 Тардьё, Александр (Alexandre Tardieu, 1803—1868) — французский адвокат и журналист.
 Тардьё, Амбруаз (1788—1841) — французский гравёр и картограф.
 Тардьё, Андре (1876—1945) — французский политик Третьей республики межвоенного периода, трижды премьер-министр Франции.
 Тардьё, Виктор (Victor Tardieu, 1870—1937) — французский художник.
 Тардьё, Жак Николя (1716—1791) — французский гравёр, сын и ученик Николя Анри Тардьё.
 Тардьё, Жан (1903—1995) — французский поэт, драматург, эссеист.
 Тардьё, Жан-Шарль (Jean-Charles Tardieu, 1765—1830) — французский художник.
 Тардьё, Жюль (Jules Tardieu, 1805—1868) — французский литератор и издатель.
 Тардьё, Луиз (1726—1783)— французская писательница и хозяйка литературного салона.
 Тардьё, Николя Анри (1674—1749) — французский гравёр.
 Тардьё, Огюст-Амбруаз (1818—1879) — французский медик, авторитет по судебной медицине.
 Тардьё, Пьер Александр (1756—1844) — французский гравёр.
 Тардьё, Пьер-Жозеф (Pierre-Joseph Tardieu, 1756—1841) — французский гравёр.

См. также 
 «План Тардье», предусматривавший создание под эгидой Лиги Наций международной армии, в которой руководящая роль принадлежала бы Франции; см. в статьях Тардьё, Андре и Женевская конференция по разоружению 1932-35.
 «Пятна Тардье» — мелкоточечные темно-красные кровоизлияния под висцеральной плеврой и эпикардом; часто обнаруживаются при вскрытии погибших от механической асфиксии; см. в статье Тардье, Огюст-Амбруаз.

Примечания